Dineobellator (que significa guerreiro Diné) é um gênero de dinossauro terópode dromaeosaurid que viveu na América do Norte durante o período cretáceo tardio. Os restos foram encontrados no estágio Maastrichtiano do Membro Naashoibito na Formação Ojo Alamo, Novo México.

Descoberta e nomeação 
Os restos do holótipo foram recuperados pela primeira vez em 2008 da Formação Ojo Alamo por Robert M. Sullivan, Steven E. Jasinski e James Nikas. Sullivan e Jasinski coletaram material adicional em 2009. Em 2011, a descoberta foi relatada na literatura científica. Os restos mortais foram percebidos como pertencentes a um novo táxon, que só foi nomeado e descrito em 2020 por Jasinski, Sullivan e Peter Dodson. Foi dado o nome de espécie Dineobellator notohesperus; o nome genérico deriva de Diné, a palavra navajo usada pelo povo da nação navajo, e bellator, a palavra latina para guerreiro.

Classificação 
A análise filogenética coloca o Dineobellator nos Velociraptorinae. Sua presença, juntamente com a de Acheroraptor e Dakotaraptor, sugere que os dromaeossauros ainda estavam diversificando até o final do Cretáceo. O aparecimento de uma segunda velociraptorina na América do Norte sugere a influência desses táxons na América do Norte após um evento de dispersão Campaniano-Maastrichtiano. Abaixo está a árvore filogenética encontrada pelos autores:

Dromaeosauridae
Dinossauros do Cretáceo
Dinossauros da América do Norte
Espécies fósseis descritas em 2020